Velika nagrada Francije 1974 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1974. Odvijala se je 7. julija 1974.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 80
| 1:21:55,02
| 2
| 9
|-
! 2
| 12
| Niki Lauda
| Ferrari
| 80
| + 20,36 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 11
| Clay Regazzoni
| Ferrari
| 80
| + 27,84 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 3
| Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 80
| + 28,11 s
| 7
| 3
|-
! 5
| 2
| Jacky Ickx
| Lotus-Ford
| 80
| + 37,54 s
| 13
| 2
|-
! 6
| 6
| Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 80
| + 38,14 s
| 11
| 1
|-
! 7
| 33
| Mike Hailwood
| McLaren-Ford
| 79
| +1 krog
| 6
|  
|-
! 8
| 4
| Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 79
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 9
| 20
| Arturo Merzario
| Iso Marlboro-Ford
| 79
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 10
| 14
| Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 79
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 11
| 10
| Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 79
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 12
| 17
| Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 79
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 13
| 26
| Graham Hill
| Lola-Ford
| 78
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! 14
| 37
| François Migault
| BRM
| 78
| +2 kroga
| 22
|  
|-
! 15
| 27
| Guy Edwards
| Lola-Ford
| 77
| +3 krogi
| 20
|  
|-
! 16
| 28
| John Watson
| Brabham-Ford
| 76
| +4 krogi
| 14
|  
|-
! Ods
| 5
| Emerson Fittipaldi
| McLaren-Ford
| 27
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 7
| Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 24
| Obnašanje
| 8
|  
|-
! Ods
| 19
| Jochen Mass
| Surtees-Ford
| 4
| Sklopka
| 18
|  
|-
! Ods
| 16
| Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 1
| Trčenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 15
| Henri Pescarolo
| BRM
| 1
| Sklopka
| 19
|  
|-
! Ods
| 24
| James Hunt
| Hesketh-Ford
| 0
| Trčenje
| 10
|  
|-
! DNQ
| 22
| Vern Schuppan
| Ensign-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 8
| Rikky von Opel
| Brabham-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 34
| Carlos Pace
| Brabham-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 21
| Jean-Pierre Jabouille
| Iso Marlboro-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 9
| Hans Joachim Stuck
| March-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 18
| José Dolhem
| Surtees-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 23
| Leo Kinnunen
| Surtees-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 43
| Gérard Larrousse
| Brabham-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Jody Scheckter 1'0.000

Formula 1 sezona 1974
1974